Tukaj je spisek vseh osvojenih medalj po državah na Zimskih olimpijskih igrah 1952, ki so potekale v Oslu, Norveška.

Uvrščene so po številu zlatih medaljah. Če se pojavi isto število zlatih medalj, se upošteva število srebrnih in nato bronastih. Če ima več držav enako število vseh treh, se jih uvrsti na isto mesto po abecednem redu. Takšno uvrščanje je v skladu s pravili MOK.

(poudarjena je gostiteljska država, v krepkem je največje število medalj v kategoriji)

1. Tabela MOK trenutno prikazuje medalje obeh, »Vzhodne Nemčije« in »Zahodne Nemčije«, ki so bile na tej tabeli združene. Uradno poročilo Norveškega olimpijskega komiteja se nanaša na enotno nemško ekipo.

Viri 
 Norwegian Olympic Committee: VI Olympic Winter Games , Oslo, 1952
 International Olympic Committee: Olympic Games: Oslo 1952, Medal Table, Laussana, 1952

Zimske olimpijske igre 1952